Lacellina är ett släkte av svampar. Lacellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lacellina